Salvation ( für Erlösung) steht für:

 Salvation (Alphaville-Album), Musikalbum von Alphaville (1997)
 Salvation (Madeline-Juno-Album), Musikalbum von Madeline Juno (2016)
 Salvation (Lied), Lied von Madeline Juno (2016)
 The Salvation – Spur der Vergeltung, Film von Kristian Levring (2014)
 Salvation (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2017)

Siehe auch:
 Salvation Mountain